Michel Richard peut désigner :

 Michel Richard (1945-), handballeur international français ;
 Michel Richard (1948-2016), cuisinier français ;
 Michel Richard (1952-), journaliste français.

Voir aussi 

 Michèle Richard (1946-), actrice et chanteuse canadienne.